Paringan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Batang Paringan, vattendrag, Sumatera Barat, 
 Desa Paringan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar